Dryope (, Drýopē) bezeichnet in der griechischen Mythologie:

 Dryope (Tochter des Dryops), des Namensgebers der Dryoper
 Dryope (Mutter des Pan), Geliebte des Hermes; bei Vergil Geliebte des Faunus und Mutter des Tarquitus
 Dryope (Theben), Mutter des Chromis
 Dryope (Mysien), eine Nymphe, die auf Geheiß Heras den Hylas entführt
 Dryope (Gattung), Gattung der Zweiflügler in der Familie Dryomyzidae